Виктор Чобану (, ) — молдавский борец греко-римского стиля, серебряный призёр чемпионата мира 2018 года, чемпион Европы 2019 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2014 года, бронзовый призер Европейских игр 2019 года. Участник летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Биография 
На летней Универсиаде в категории до 55 кг., Виктор, сумел завоевать серебряную медаль.

На чемпионате Европы 2014 года Виктор сумел выйти в финальную схватку, но уступил болгарину Александру Констадинову и завоевал серебряную медаль чемпионата Европы. 

На Европейских играх в Баку, молдавский спортсмен в схватке за третье место уступил своему оппоненту и занял итоговое 5-е место. 

Перед летними Олимпийскими играми 2016 года он выступил в квалификационным турнире, но удача отвернулась от него, Виктор стал только 10-м.

Весной 2018 года на европейском первенстве в Каспийске он стал только 10-м.

В 2018 году на чемпионате мира в Будапеште в весовой категории до 60 кг завоевал серебряную медаль.

В апреле 2019 года на чемпионате Европы в Бухаресте в категории до 60 кг, Виктор в финале одолел россиянина Сергея Емелина и стал чемпионом континента.

На Европейских играх в Минске в весовой категории до 60 кг сумел завоевать бронзовую медаль.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Молдавии
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года